Аристобу́л (реже: Аристовул, Аристобу́лос или Аристобу́лус; ; ) — греческое имя.

Известные носители 
 Аристобул Кассандрейский (ок. 380 — ок. 290 до н. э.) — автор утраченных воспоминаний, являвшихся историческим источником о завоеваниях Александра Македонского.
 Аристобул Александрийский (ок. 160 г. до н. э.) — эллинистический еврейский философ.
 Аристобул I (? — 103 до н. э.) — царь Иудеи (104—103 до н. э.).
 Аристобул II (? — 49 до н. э.) — царь Иудеи (66—63 до н. э.), племянник предыдущего.
 Аристобул III (? — 35 до н. э.) — иудейский первосвященник из династии Хасмонеев, внук предыдущего.
 Аристобул IV (31 до н. э. — начало I в. н. э.) — иудейский царевич, сын Ирода Великого, племянник предыдущего, отец Ирода Агриппы I.
 Аристобул Младший (I век до н. э. — I век н. э.) — иудейский царевич, сын предыдущего.
 Аристобул Халкидский (нач. I век н. э. — после 72 года) — иудейский царевич, племянник предыдущего, внук Аристобула IV, правитель Халкиды и Малой Армении (55—72).
 Аристовул — апостол от 70-ти.
 Аристобул, Тит Клавдий Марк Аврелий — римский консул 285 года.